El Príncipe y Landgrave Mauricio de Hesse (Moritz Friedrich Karl Emanuel Humbert; 6 de agosto de 1926 - 23 de mayo de 2013) era el hijo del Landgrave Felipe de Hesse, y el jefe de la Casa de Brabante y de la alemana Casa de Hesse.

Biografía 

El Landgrave Mauricio nació en el Castillo de Racconigi, en Italia. Durante la Segunda Guerra Mundial, la madre de Mauricio, la Princesa Mafalda de Saboya, fue arrestada por el régimen nazi alegando actividades subversivas y murió en el campo de concentración de Buchenwald en 1944.

El Príncipe Luis de Hesse y del Rin, el último jefe de la línea de Hesse-Darmstadt, murió en 1968, momento en el que el padre de Mauricio lo sucedió como jefe de toda la casa. Mauricio fue jefe de la Casa de Hesse desde la muerte de su padre Felipe el 25 de octubre de 1980.

Mauricio fue un mundialmente famoso coleccionista de arte. También fue el propietario del Palacio Hotel de Kronberg hasta su muerte.

Murió de una enfermedad del pulmón en un hospital en Frankfurt, Alemania.

Matrimonio e hijos 

Mauricio contrajo matrimonio con la Princesa Tatiana de Sayn-Wittgenstein-Berleburg. Su matrimonio tuvo lugar en el verano de 1964 en Giessen y terminó en divorcio en 1974. Tuvieron cuatro hijos:
 Princesa Mafalda Margarita de Hesse (n. 6 de julio de 1965). Desposó 1º a Enrico dei Conti Marone Cinzano (n. 5 de abril de 1963, Turín) el 8 de julio de 1989 (div. 1990), sin descendencia. Desposó 2º, Carlo Galdo (n. 26 de marzo de 1954, Nápoles) el 19 de diciembre de 1991 (div. 1999) y tuvo dos hijas, Tatiana María Galdo (n. 20 de enero de 1992) y Polissena Galdo (n. 30 de septiembre de 1993). Desposó 3º a Ferdinando dei Conti Brachetti-Peretti (n. 13 de enero de 1960, Roma) el 14 de julio de 2000 en Roma (div. 2014), y tuvo dos hijos, Cosmo María Tebaldo Maurizio Enrico Brachetti-Peretti (n. 11 de enero de 2000) y Briano María Tebaldo Brachetti-Peretti (n. 16 de abril de 2002).
 Landgrave Enrique Donato Felipe Humberto de Hesse (n. 17 de octubre de 1966). Desposó a la Condesa Floria de Faber-Castell (n. 14 de octubre de 1974, Düsseldorf, Alemania) en 2003 y tiene una hija y dos hijos, Princesa Paulina y Príncipe Heredero Mauricio (gemelos, n. 26 de marzo de 2007, Frankfurt am Main, Alemania) y Príncipe Augusto (n. 24 de agosto de 2012).
 Princesa Elena Isabel Magdalena de Hesse (n. 8 de noviembre de 1967). Tiene una hija ilegítima con Massimo Caiazzo (n. 1976), Madeleine Immacolata Tatiana Theresa Caiazzo (n. 29 de noviembre de 1999).
 Príncipe Felipe Robin de Hesse (n. 17 de septiembre de 1970). Desposó a Laeticia Bechtolf (n. 5 de mayo de 1978, Wedel, Pinneberg, Schleswig-Holstein, Alemania) el 5 de mayo de 2006 (boda civil) y 10 de junio de 2006 (boda religiosa), y tiene cuatro hijos: Princesa Elena Margherita Lotti Christiane Elisabeth (n. 5 de diciembre de 2006), Príncipe Tito (n. 24 de agosto de 2008), Princesa Mafalda (n. 5 de septiembre de 2014) y Princesa Valentina (n. 3 de mayo de 2021)

Ancestros

Referencias 

Casa de Hesse-Kassel
Coleccionistas de arte de Alemania
Príncipes de Alemania
Nacidos en Racconigi
Fallecidos en Fráncfort del Meno